Авансо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південний схід від Парижа, 155 км на північний схід від Марселя, 10 км на південний схід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 167 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 392,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Авансон на сайті французького Національного інституту географії
 Авансон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Авансон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи